Tschkalowsk  steht für:
 Tschkalowsk, Stadt in der Oblast Nischni Nowgorod, Russland
 Tschkalowsk (Kaliningrad),  Ortsteil von Kaliningrad, Russland (bis 1946 Tannenwalde, Prowehren und Strittkeim, Stadtkreis Königsberg, Ostpreußen)
 den Namen der Stadt Orenburg (Russland) in den Jahren 1938 bis 1957
 den Namen der Stadt Buston (Tadschikistan) von der Gründung 1946 bis Februar 2016